Mark Steven Johnson (n. 1964), regista e sceneggiatore cinematografico statunitense
 Steven Berlin Johnson (n. 1968), giornalista e scrittore statunitense
 Steven Johnson, (n. 1974), pilota automobilistico australiano
 Steven Johnson, (n. 1988), giocatore statunitense di football americano

Pagine correlate 
 Steve Johnson